Четвърти върховен състав на Народния съд е състав от Народния съд, заседаващ в София и имащ за цел да съди „главните военни престъпници“ от армията и „техните помагачи“. Съдът разглежда деянията на членовете на Висшия военен съвет, Щаба на войската, Разузнавателното отделение и други офицери.

Първият процес започва на 14 февруари и завършва на 15 март 1945 г., а вторият започва на 24 март и завършва на 21 април.

Състав

Председател 
 Георги Патронев

Членове 
 Младен Великов
 Димитър Бонев
 Георги Лозанов
 полк. Добри Джуров
 полк. Здравко Георгиев
 Александър Междуречки
 Свобода Атанасова
 Георги Иванов
 Миленко Иванов
 Васил Модев
 Василка Пешева
 Марин Гешков

Народни обвинители 
 Георги Станкулов
 Никола Цветковски
 Георги Мешков

Първи процес 
Първият процес започва на 14 февруари и завършва на 15 март 1945 година, когато е обявена присъдата от следния състав:

 Председател
 Георги Патронев

 Членове
 Младен Великов
 Димитър Бонев
 Радой Вълков
 полковник Добри Джуров
 полковник Здравко В. Георгиев
 Василка Николова Пешева
 Свобода Андреева Атанасова
 Васил Петров Модев
 Марин Димитров Гешков
 Александър Междуречки
 Миленко Тодоров Иванов
 Милко Илиев

 Секретар
 Никола Кръстев

 Народни обвинители
 Георги Станкулов
 Тодор Татарев
 Георги Георгиев

Подсъдими на първия процес 
Списък на осъдените на смърт, доживотен затвор, 15 години затвор, 10 години затвор, прекратените дела поради текущ съдебен процес или приключил такъв в други съдове и едно прекратено дело, поради действия извършени след 9 септември и препратено към Военно-полевия съд.

Втори процес 
Вторият процес започва на 24 март и завършва на 21 април 1945 година, когато е обявена присъдата от следния състав:

 Председател
 Георги Патронев

 Членове
 Младен Великов
 Радой Вълков
 Цачев
 Василка Николова Пешева
 капитан Димитър Пчелински
 подполковник Тодор Василев Косерков
 капитан Никола Коцев
 Свобода Андреева Атанасова
 Георги Николов Иванов
 Миленко Тодоров Иванчев
 Васил Петров Модев
 Марин Димитров Гешков
 Димитър Ангелов Симов

 Секретари
 Никола Кръстев
 Веселин Ненов

 Народни обвинители
 Георги Станкулов
 Георги Мешков
 Никола Цветковски

Подсъдими на втория процес 
На втория процес са издадени поне 17 смъртни присъди, 13 присъди за доживотен строг тъмничен затвор, 14 присъди за 15 години доживотен строг тъмничен затвор, 12 присъди за 10 години доживотен строг тъмничен затвор, 16 присъди за 5 години доживотен строг тъмничен затвор, 5 присъди за 3 години доживотен строг тъмничен затвор и др.

Списък на подсъдимите и присъдите от втория процес на Четвърти върховен състав на Народния съд, подредени съобразно поредността им в присъдата.

Други подсъдими към 20 март 1945 
Списък на подсъдимите по акта, които се съдят от IV върховен състав на Народния съд (20 март 1945 г., София).

Бележки

Външни препратки 
 ДА „Архиви“ :: Народният съд (1944 – 1945): IV състав на Народния съд в София
 Проф. Любомир Огнянов – „Народен съд“, или съдебна политическа репресия 

4